Натуральне число 1489
 1489 рік до нашої ери
 1489 рік нашої ери